Гундер Бенгтссон (* 1946) — шведський футбольний тренер.
 Гундер Хегг (1918—2004) — шведський бігун на середні і довгі дистанції, багаторазовий рекордсмен світу.
 Андре Гундер Франк (1929—2005) — німецький економіст, соціолог і політолог, один із основоположників світ-системного аналізу і теорії залежного розвитку.

 Гундер Оксана Вікторівна (* 1984) — українська поетеса; член Національної спілки письменників України.
 Гундер Олександр Йосипович (1886—1941) — український та радянський хімік, доктор хімічних наук, професор.
 Гундер Сергій Михайлович (1977—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.